Radiguet ist der Familienname folgender Personen:

Max Radiguet (1816–1899), französischer Schriftsteller und Zeichner
Raymond Radiguet (1903–1923), französischer Schriftsteller, Dichter und Journalist